Saba de Mutalasca, o Sant Saba el Santificat, 439-532, que fundà el Monestir de Sant Saba.
 Sant Sava primer arquebisbe i sant de l'Església Ortodoxa Sèrbia, 1175-1236